Bergin ist der Familienname folgender Personen:

 Allen E. Bergin (* 1934), US-amerikanischer Psychotherapieforscher
 Claire Bergin (* 1985), irische Bobsportlerin
 Joseph Bergin (* 1948), irischer Historiker und Hochschullehrer
 Michael Bergin (* 1969), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Osborn Bergin (1873–1950), irischer Keltologe
 Patrick Bergin (* 1951), irischer Schauspieler
 Sean Bergin (1948–2012), südafrikanischer Jazzmusiker
 Thomas Goddard Bergin (1904–1987), US-amerikanischer Romanist, Italianist und Provenzalist
 Virginia Bergin (* 1966), britische Schriftstellerin

Geografisches:
 Mount Bergin, Antarktika